Илья Зубов: Зубов, Илья Григорьевич (1919—1975) — полный кавалер ордена Славы;
 Зубов, Илья Иванович (1923—2020) — полный кавалер ордена Славы;
 Зубов, Илья Игоревич (род. 1987) — российский хоккеист.